Spillekonsollen Super Nintendo Entertainment System (SNES) har et spilbibliotek, der blev udgivet på plastik-spilkassetter. Kassetterne har forskelligt udseende afhængig af region; nordamerikanske kassetter har en rektangulær bund med indsatte riller, der passer til matchende ophøjninger på konsollen, mens andre regioners kassetter er smallere, med en glat kurve foran og ingen riller. Den fysiske inkompatibilitet kan omgås ved hjælp af diverse adaptere eller gennem modificering af konsollen. En regional lockout-chip placeret i konsollen og i hver kassette forhindrer spil fra PAL-regioner i at blive spillet på japanske eller nordamerikanske konsoller og omvendt. Dette kan ligeledes omgås ved hjælp af adaptere - typisk ved at indsætte den importerede kassette i en slids og en kassette med den korrekte regionschip i en anden slids. Alternativt vil det at afbryde et ben i konsollens lockoutchip forhindre den i at låse konsollen, omend hardware i senere spil kan opdage denne situation.

Ud af konsollens  officielle udgivelser er 717 blevet udgivet i Nordamerika plus 4 mesterskabs-kassetter, 521 i Europa, 1.448 i Japan, 231 på Satellaview og 13 på Sufami Turbo. 294 udgivelser er udgivet på tværs af alle regioner, 148 blev kun udgivet i Japan og Nordamerika, 165 i Europa og Nordamerika og 28 i Japan og Europa. 978 spil blev udgivet eksklusivt i Japan, 110 eksklusivt i Nordamerika og 34 eksklusivt i Europa. Super NES blev udgivet i Nordamerika 23. august 1991 med lanceringstitlerne Super Mario World, F-Zero, Pilotwings, Gradius III og SimCity. Det seneste spil, der officielt er blevet udgivet til systemet, var Star Fox 2, som blev udgivet i et emuleret format på plug-and-play-systemet Super NES Classic Edition i 2017, mens det seneste spil, der officielt blev udgivet på en fysisk spilkassette var Fire Emblem: Thracia 776 21. januar 2000 - og det seneste spil, der officielt blev lavet og Nintendo-udgivet under systemets levetid var Metal Slader Glory: Director's Cut 29. november 29 2000 via det hentbare Nintendo Power-spilkassettesystem. Det bedst-sælgende spil er Super Mario World, som solgte over 20,6 millioner eksemplarer. På trods af konsollens relativt sene start, og den stærke konkurrence i Nordamerika og Europa fra Sega's Genesis/Mega Drive-konsol, var det den bedst-sælgende konsol i sin æra.

Listen er til at begynde med organiseret alfabetisk efter deres engelske titel eller alfabetkonvertering, men det er også muligt at sortere hver kolonne individuelt. Den er arrangeret således at de forskellige titler er angivet en gang for hvert program som de indeholder; de forskellige titler er angivet først ved majoritetsnavn. Når to engelske regioner udgav et spil med forskellige navne er titlen på regionen hvori det blev udgivet først angivet først. Alle engelske titler er angivet først, og alternative titler angivet derefter.

Liste 

† Også udgivet i Korea
‡ Udgivet globalt i emuleret format via Collection of Mana

Mesterskabsspil

Ulicenserede spil 
 Kun to af de ulicenserede spil blev udgivet i konsollens livscyklus. Resten blev produceret langt senere.

Henvisninger 

Nintendo